Чермоев — чеченская фамилия.

Известные носители:

 Чермоев, Арцу (1825—1895) — генерал-майор, участник русско-кавказской и русско-турецкой войн.
 Чермоев, Владимир Александрович (1866—1931) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Чермоев, Тапа Арцуевич (1882—1936 или 1937) — один из политических деятелей на Северном Кавказе в 1917—1919 годах, нефтепромышленник.